U sezoni 1972./73. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Borca iz Banje Luke.

1. savezna liga

2. savezna liga

Zapad

III. rang prvenstva

Hrvatska liga

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 105-107
 Stojanac Gordan: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1972-73